Giuseppe Puccianti – scrittore e poeta italiano
 Luigi Puccianti – fisico italiano
 Polifonte Puccianti – pallonista italiano